MKV kan syfta på:

MKV – ett filformat för olika former av multimediainformation, se Matroska
MKV – ett akademiskt ämne, se Medie- och kommunikationsvetenskap
MKV/Fo 32 – en tidigare militärmyndighet, se Västkustens marinkommando
MKV-metoden - en funktion inom regressionsanalys för att minimera felet i en funktion, se Minstakvadratmetoden